abstrakcja (sztuka)
 abstrakcja (programowanie)
 abstrakcja (filozofia)
 abstrakcja (matematyka)
 abstrakcja (psychologia)
 abstrakcja geometryczna
 abstrakcja teoretyczna

Zobacz też